Фиц-Осберн — фамилия.

Известные носители:
 Фиц-Осберн, Уильям
 Фиц-Осберн, Роджер